Erster Fall steht für
Nominativ in der Grammatik

Erster Fall ist Titelbestandteil:
 Dr. Kildare: Sein erster Fall, US-Filmdrama (1938) von Harold S. Bucquet 
 Wallanders erster Fall, Kurzgeschichtensammlung von Henning Mankell